Martí Llosent i Molà (Llagostera, 1922-1986), compositor i instrumentista de tenora.
 Martí Llosent i Vendrell (Llagostera, 1919-2000), músic d'orquestra i compositor.